Hütting steht für:
 Hütting (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht

Hütting ist der Name folgender Ortschaften:
 Hütting (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hütting (Hengersberg), Ortsteil der Gemeinde Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hütting (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hutting (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Hütting (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Hütting (Rennertshofen), Ortsteil des Marktes Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Hütting (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil der Gemeinde Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Hütting (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hütting (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Ortsteil der Marktgemeinde Mitterkirchen im Machland, Oberösterreich

Siehe auch:
 Burg Hütting bei Hütting (Rennertshofen)
 Hutting
 Hüttingen